Hacsek, a Hacsek és Sajó néven futó kabarészámok egyik szereplője
 Hacsek, ékezet